Alfred Fischer (architekt) – niemiecki architekt
 Alfred Fischer (botanik) – niemiecki botanik i mykolog
 Alfred Fischer (kolarz) - niemiecki kolarz
 Alfred Fischer (oficer) - niemiecki oficer SS
 Alfred Fischer (sędzia) - niemiecki sędzia
 Alfred G. Fischer – niemiecko-amerykański naukowiec